

Білозерка — село, Карасуський район, Костанайська область
 Білозерка — село, Костанайський район, Костанайська область

Білозерка — село, Октябрський район, Оренбурзька область

Білозерка — річка, ліва притока Дніпра
 Білозерка — селище міського типу, Херсонська область, Білозерський район
 Білозерка — селище, Сумська область, Конотопський район